Canal 13 est le nom de plusieurs chaines de télévisions :
 
 Canal 13 en Argentine
 Canal 13 au Chili
 Canal 13 au Costa Rica
 Canal 13 au Mexique
 Canal 13 au Nicaragua
 Canal 13 au Panama
 Canal 13 au Paraguay